Хосе Рамон Арготе Вега (, 17 октября 1980, Маракайбо, Сулия, Венесуэла) — венесуэльский футбольный арбитр.

Биография 
Хосе родился 17 октября 1980 года в городе Маракайбо.

Учился в университете Сулия на медицинском факультете по специальности ветеринария; проходя курс на факультете физического воспитания, увлёкся арбитражом футбольных матчей. Уже через четыре месяца судил матчи низших дивизионов.

10 августа 2008 года дебютировал в Примере на матче между «Эстудиантес де Мерида» и «Минерос Гуаяна». За пять сезонов отсудил 83 матча, в которых показал 354 жёлтые и 29 красных карточек. В Кубке Венесуэлы отсудил восемь матчей (четыре сезона), показал 33 жёлтые карточки.

Через пять лет стал арбитром КОНМЕБОЛ. 20 августа 2013 года судил матч Южноамериканского кубка между «Ла Экидад» и «Кобрелоа».

Арбитр ФИФА с 2015 года. Обслуживал матчи Кубка Америки 2015 и Кубка Либертадорес.

В 2015 году был избран в число главных арбитров Столетнего Кубка Америки 2016, который проходил в США.

С 2015 года обслуживает отборочные матчи к чемпионату мира 2018 года зоны КОНМЕБОЛ.

Матчи национальных сборных

Ссылки 
 Профиль на worldreferee 
 Статистика на footballdatabase 

Футбольные судьи Венесуэлы